

Patronymes 

 Anacarsi Nardi (1800-1844), patriote italien.
 Angiolo Nardi Dei (1833-1913), mathématicien italien.
 Enrico Nardi (1907-1966), pilote, ingénieur et designer automobile italien
 François Nardi (1861–1936) peintre français d’origine italienne, un des maîtres de la peinture provençale.
 Gianfrancesco Nardi (1833–1903), photographe et peintre italien.
 Jacopo Nardi (1476-1563), historien, dramaturge et traducteur italien.
 Marie-Ange Nardi (1961-), animatrice française de télévision.
 Paul Nardi (1994-), footballeur français.
 Pierre Nardi (1930-), coureur cycliste français.
 Tony Nardi (1958-), acteur canadien.

Divers 
 Licciana Nardi, commune italienne.
 La S.A. Nardi per Costruzioni Aeronautiche est une entreprise de construction aéronautique fondée par les frères Nardi au début des années 1930. Elle est surtout conne pour le Nardi FN.305, un avion d'entrainement.